Het noordelijke deel van de Nederlanden
Noordelijke Nederlanden (middeleeuwen)
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581-1795)
Het Koninkrijk der Nederlanden (1830-heden)